Истад:
 Истад () — город в Швеции.
 Истад () — коммуна в Швеции.
 Истад, Йон (, 1937—2012) — норвежский биатлонист.